Ptolemaeus XV Caesarion, de zoon van Cleopatra en Julius Caesar
Caesarion (roman), een roman van Tommy Wieringa